адренокортикотропный гормон
 кардиотокография - метод исследования в акушерстве
 специальные троллейбусы